Eerste divisie (1997/1998) – drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii w sezonie 1997/1998. Mistrzostwo zdobyła drużyna AZ.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Eredivisie (1997/1998)
 Eerste divisie

Bibliografia 
 Wyniki na stronie rsssf.com

1997 w piłce nożnej
1998 w piłce nożnej
Eerste divisie
1997 w Holandii
1998 w Holandii